Kalām – concetto della teologia islamica, analogo al logos
Lingua kalam – lingua papuasica